Таир:
 «Таир» — семейство советских телеобъективов.

Имя 
Имя Таи́р от  — Та́хир («Чистый»).
 Таир Мамедов (род. 1981)
 Таир Мансуров (род. 1948)
 Таир Салахов (род. 1928)
 Таир Жароков (1908—1965)
 Таир, Фаран (род. 1964) — американский актёр кино и телевидения пакистанского происхождения.

Топоним 
 Таир — озеро в Республике Марий Эл
 Таир — посёлок, Звениговский район, Марий Эл, Россия

См. также 
 Альтаир, производное от «таир» с определённым артиклем
 Таиров — фамилия и топоним
 Tair Airways — авиакомпания
 Tair Carn Uchaf — гора в Кармартеншире, юго-западный Уэльс